

Шумськ — місто у Тернопільській області
 Шумськ — зникле село в Житомирській області

Шумськ — село в гміні Дзежґово Млавського повіту Мазовецького воєводства